Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Doku-Serie Verrückt nach Meer. Sie wird seit 2009 produziert. Der Beginn der Erstausstrahlung fand am 11. Januar 2010 im Ersten statt.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel wurde vom 11. Januar bis 9. Februar 2010 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel wurde vom 11. Januar bis 23. Februar 2011 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel wurde vom 11. Oktober bis 21. November 2012 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel wurde vom 21. November 2013 bis zum 31. Januar 2014 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel mit 50 Episoden wurde vom 11. Januar bis zum 5. April 2016 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 6 
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel mit 50 Episoden wurde vom 25. November 2016 bis zum 8. Februar 2017 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel mit 50 Episoden wurde vom 11. Dezember 2017 bis zum 12. März 2018 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der achten Staffel mit 70 Episoden wurde vom 14. November 2018 bis zum 18. März 2019 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Staffel 9 
Die Erstausstrahlung der neunten Staffel mit zunächst 70 Episoden wurde vom 13. November 2019 bis zum 28. Februar 2020 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet. Die Ausstrahlung zehn weiterer Folgen der Serie vom 5. bis 18. Mai 2020 brachte die 9. Staffel zum Abschluss. Die Folgen waren eigentlich als Auftakt zu einer 10. Staffel auf der Albatros und der Amera geplant, an der die Dreharbeiten aber nach zehn Folgen eingestellt wurden.

Staffel 10 
Die Erstausstrahlung der zehnten Staffel wird seit dem 1. Oktober 2021 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Vom Wasser aus die Welt entdecken 
Die Erstausstrahlung der als Spin-Off zur Serie separat gezählten Staffel wurde vom 23. September bis zum 24. November 2020 auf dem deutschen Sender Das Erste gesendet.

Weblinks 
 
 
 daserste.de: Verrückt nach Meer auf der Website des Ersten

Einzelnachweise 

Verrucktnachmeerepisoden